

Persone
Roberto Carvelli (1968) – giornalista italiano

Altro
Carvelli –  'ndrina originaria di Petilia Policastro